Sheyenne – rzeka w USA, w stanie Dakota Północna
Miejscowości w USA:
 Sheyenne – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
Gminy w USA:
 Sheyenne (ang. Sheyenne Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland